Mit dem Namen Zeche Lina gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Lina (Bochum) in Bochum-Stiepel
 Die Zeche Lina 1 Kleinzeche in Witten-Vormholz
 Die Zeche Lina II Kleinzeche in Sprockhövel-Gennebreck